Венде́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Йерсак. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16415.

Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-западу от Парижа, в 100 км южнее Пуатье, в 9 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 965 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет виноградарство.

В 2007 году среди 651 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 490 были экономически активными, 161 — неактивными (показатель активности — 75,3 %, в 1999 году было 70,1 %). Из 490 активных работали 450 человек (240 мужчин и 210 женщин), безработных было 40 (19 мужчин и 21 женщина). Среди 161 неактивных 53 человека были учениками или студентами, 66 — пенсионерами, 42 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская  (XI—XII века). Исторический памятник с 1995 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта